Институт экономики

 Институт экономики КарНЦ РАН
 Институт экономики НАН Азербайджана
 Институт экономики НАН Беларуси
 Институт экономики РАН
 Институт экономики УрО РАН

См. также 
 Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства
 Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
 Институт математики, экономики и информатики Иркутского государственного университета
 Институт мировой экономики и международных отношений РАН
 Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого президента РК
 Институт мировой экономики Петерсона
 Институт экономики города
 Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
 Институт экономики и предпринимательства ННГУ
 Институт экономики и финансов ОмГАУ
 Институт экономики промышленности НАН Украины (г. Киев) / Институт экономических исследований (г. Донецк)
 Институт экономики труда
 Институт экономики, управления и права (Казань)
 Институт экономики, управления и права МИЭТ
 Стокгольмский институт переходной экономики
 Туркменский государственный институт экономики и управления
 Уральский институт экономики, управления и права